Niemcy:
 Arzbach – dzielnica gminy Wörnitz w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Arzbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Arzbach – rzeka, dopływ Nesse